Второй этап регулярного сезона Единой лиги ВТБ 2022/2023 будет проводиться с 28 января по 26 марта 2023 года.

Формат проведения 
12 команд-участниц будут поделены на две группы по 6 команд. В своих группах каждая команда сыграет с каждой два раза (дома и в гостях). Команды поделены на группы согласно результатам первого этапа: в группе А играют команды, занявшие 1-6 места, в группе Б команды, занявшие 7-12 места. Все команды группы А примут участие в плей-офф Единой лиги ВТБ, в то время как из группы Б в плей-офф квалифицируются команды, занявшие первое и второе место.

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

 Группа А 

 Группа Б

Результаты игр 
Время матчей дано в МСК.

Группа А

Январь

Февраль

Март

Группа Б

Январь

Февраль

Март

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2022/2023